Швейца́рський псало́м (, , , ) — національний гімн Швейцарії. Написав його Альберіх Цвіссіг у 1841 році, отримавши листа від Леонарда Відмера, поета, музиканта та журналіста із Цюриха з текстом патріотичної пісні, яку він хотів покласти на музику. Цвіссіг вирішив використати музику, яку він написав для церковного псалма під назвою «Diligam te Domine». Закінчив написання музики 22 листопада 1841 року. Того ж дня він виконав його чотирьом своїм друзям.

Гімн часто виконувався на різноманітних патріотичних заходах, проте Федеральні збори не затверджували його національним гімном, мотивуючи це тим, що самі громадяни повинні вирішити, який твір використовувати як національний гімн. Нарешті після багатьох референдумів у кантонах, 1 квітня 1981 року «Швейцарський псалом» було офіційно проголошено гімном Швейцарії. Оскільки у країні є 4 офіційні державні мови, то текст гімну перекладений, окрім німецької, ще на французьку, італійську та ретороманську мови.

Слід зазначити, що «Швейцарський псалом» де-факто використовувався як національний гімн ще з 1961 року. До того часу офіційним гімном вважався «Rufst Du mein Vaterland», який був написаний Йоганом Рудольфом Вісом на мелодію «Боже, бережи Королеву».

Текст гімну

Див. також 
 Герб Швейцарії
 Прапор Швейцарії

Посилання 
 Музика гімну (без слів)
 Тексти та MP3 файли з записом гімну всіма офіційними мовами Швейцарії 
 Історія гімну

Національні символи Швейцарії
Швейцарія
Швейцарія
Музика Швейцарії